Щавелев — русская фамилия. Известные носители:
 Щавелев, Александр Владимирович (1913 — ?) — советский футболист.
 Щавелев, Олег Сергеевич (1934—2007) — специалист в области стеклообразных материалов и химической технологии их получения.
 Щавелёв, Сергей Павлович (род. 1953) — советский и российский философ, историк.